Криволинейный интеграл — интеграл, вычисляемый вдоль какой-либо кривой.

Различают криволинейный интеграл первого рода, в котором скалярная функция умножается на бесконечно малую длину области кривой, и второго рода — где вектор-функция скалярно умножается на бесконечно малый вектор, лежащий вдоль кривой, которая наделена направлением.

Определение

Начальные условия

Кривая 
Пусть  — гладкая (непрерывно дифференцируемая), без особых точек и самопересечений кривая (допускается одно самопересечение — случай замкнутой кривой), заданная параметрически:

 
где r — радиус-вектор, конец которого описывает кривую, а параметр t направлен от какого-то начального значения a к конечному значению b. Для интеграла второго рода направление, в котором движется параметр, определяет само направление кривой  При этом не играет роли, что больше — b или a.

Интегрируемая функция 
Пусть дана скалярная или векторная функция, от которой рассматривается интеграл вдоль кривой   или

Разбиение

Разбиение отрезка параметризации 

 Пусть дано разбиение отрезка  (или ) то есть множество  где:
  если 
 или  если 

 Мелкостью этого разбиения называется число  обозначающее максимальное возможное из расстояний между всеми соседними значениями этого разбиения.

 Введём набор промежуточных точек разбиения — точек  каждая из которых лежит между  и  ().

Разбиение кривой 

 Зададим разбиение кривой  которое соответствует разбиению  отрезка параметризации.

 За  обозначим часть кривой  от значения параметра  до значения  где 

 Зададим набор промежуточных точек разбиения кривой — точек  каждая из которых лежит на  ().

Интегральные суммы 
Ниже для определения интегральных сумм используются промежуточные точки  разбиение  и участки  кривой  Рассмотрим две интегральные суммы:

 интегральную сумму для интеграла первого рода:
  где |lk| — длина участка lk;

 интегральную сумму для интеграла второго рода:
 
 где вектор-функция f скалярно умножается на приращение r(tk) − r(tk−1).

Криволинейный интеграл 
Если в интегральных суммах n неограниченно увеличить так, чтобы мелкость стремилась к нулю, то в пределе получится криволинейный интеграл от функции  () по кривой  Если этот предел действительно существует, то говорят, что функция  () интегрируема по кривой  Тогда интегралы первого и второго рода обозначаются:
 

где dr — вектор-дифференциал вдоль кривой. В случае с интегралом второго рода важно направление кривой: от этого зависит направление самого дифференциала dr.

Если кривая  замкнута (начало совпадает с концом), то вместо значка  принято писать

Криволинейный интеграл первого рода

Свойства 
 Линейность:
 
 Аддитивность: если  и  пересекаются в одной точке, то
 
 Монотонность: если  на , то
 
 Теорема о среднем: при непрерывности функции  на  для интеграла  возможно подобрать такую точку  что
  или, что то же самое, 
Изменение направления обхода кривой интегрирования не влияет на знак интеграла:
 
Криволинейный интеграл первого рода не зависит от параметризации кривой.

Вычисление 
Пусть  — гладкая, спрямляемая (конечной длины) кривая, заданная параметрически (как в определении). Пусть функция  определена и интегрируема вдоль кривой  Тогда в общем случае
 
или, если раскрыть модуль дифференциала dt,
 
где точкой обозначена производная по t.

Криволинейный интеграл второго рода

Свойства 
1. Линейность:
 
2. Аддитивность:
 
3. 

Замечание. Для криволинейных интегралов второго рода несправедливы свойство монотонности, оценка модуля и теорема о среднем.

Вычисление 
Пусть AB — гладкая кривая, заданная параметрически (как в определении) и наделённая направлением от A до B. Пусть функция  определена и интегрируема вдоль кривой  Тогда
 
а при изменении обхода кривой:

Взаимосвязь криволинейных интегралов 
Если обозначить за  единичный вектор касательной к кривой  который имеет то же направление, в каком параметризирована сама кривая, то взаимосвязь между криволинейными интегралами такова:
 

В терминах самих интегралов это выглядит так:
 
где  — гладкая, спрямляемая кривая, наделённая направлением, а вектор-функция  интегрируема на ней.

Трёхмерное евклидово пространство 
В трёхмерном евклидовом пространстве дифференциалы координат вектора, направленного вдоль направленной кривой, выражаются через направляющие косинусы, если воспользоваться определением скалярного произведения:
 
 
 
Тогда, раскладывая скалярное произведение в  по координатам, взаимосвязь криволинейных интегралов можно выразить так:

Механические приложения 
 Работа A по перемещению материальной точки вдоль направленной кривой l под воздействием силы F представляет собой

 

 Масса m криволинейного (бесконечно тонкого) тела l, линейная плотность которого вдоль кривой l равна μ(r), выражается интегралом

 

 Центр масс (центра тяжести) криволинейного тела l с линейной плотностью μ(r) выражается через радиус-вектор rc как

 где m — масса кривой l.

 Моменты инерции кривой l при её вращении вокруг координатных осей в 3-мерном пространстве:

 

 

 

 Сила притяжения точечной массы m0 в начале координат с криволинейным телом l равна

 

 где μ(r) — линейная плотность кривой l, γ — гравитационная постоянная.

См. также 
 Комплексный криволинейный интеграл
 Теорема Грина
 Векторный анализ
 Циркуляция векторного поля
 Механические приложения криволинейных интегралов

Примечания 

Интегралы